

Жінки 
 Шамшина Парасковія Степанівна (1923—2008) — свинарка, Герой Соціалістичної Праці.

Чоловіки 
 Шамшин Василь Олександрович (1926—2009) — міністр зв'язку СРСР. Член ЦК КПРС (1986—1990). Депутат Верховної Ради СРСР 10—11-го скликань.
 Шамшин Владислав Павлович (1937—2014) — народний депутат РФ (1990—1993).
 Шамшин Олександр Олександрович (1908—1972) — радянський військовик часів Другої Світової війни, генерал-майор танкових військ.
 Шамшин Петро Михайлович (1811—1895) — історичний і церковний художник, академік, професор, таємний радник.
 Серафим (Шамшин) (1897—1937) — єпископ Томський РПЦ.